Daumiller ist der Familienname von 

 Gustav Adolf Daumiller (1876/78–1962), Bildhauer in München
 Oscar Daumiller (1882–1970), evangelischer Pfarrer, später Oberkirchenrat und Kreisdekan von München